

Geografia 
 Canadá — país da América do Norte

Subdivisões históricas do Canadá 
Canadá Superior
Canadá Inferior
Província do Canadá

Estados Unidos 
Canada de los Alamos (Novo México) — região censitária 
Canada Creek Ranch — região censitária do Michigan
Little Canada — cidade do Minnesota

Reino Unido 
Canada Square — praça em Canary Wharf, Londres, Reino Unido
One Canada Square — arranha-céus de Londres

Outros usos 
O Canada — hino nacional do Canadá
 Canada — antiga unidade de medida

Desambiguações de topônimos

enganador; o artigo-alvo refere-se a outra entidade